Slovo faraon může označovat:

 Faraon – titul staroegyptských panovníků
 Faraonský pes
 Mravenec faraon
 Faraon (skupina) – někdejší československá hudební skupina
Faraon - polský film (1966) režiséra Jerzyho Kawalerowicze podle předlohy Boleslawa Pruse